Це список архієпископів Македонського та Охридського архієпископства.

Охридська архієпископія 
ЯійЙЙ

Архієпископи Македонської Православної Церкви

Примітки

Див. також 

 Македонська православна церква
 Охридська архієпископія
Архієпископи Охридські і Македонські
Охридська архієпископія
Православна церква Македонії